Le mot torpille peut désigner :
 un poisson, aussi appelé raie électrique en raison de sa capacité à produire de forte décharge électrique grâce à son organe électrique. Son nom de genre est torpedo ;
 en termes de marine, un projectile automoteur se déplaçant dans l'eau, par opposition aux missiles qui se déplacent dans l'air;
 en termes d'artillerie, l'obus-torpille, projectile qui bouleverse les sols.